Bodega est un nom commun d'origine espagnole ou occitane, après un emprunt commun au basque et qui peut se référer à :
 Bodega, terme occitan désignant un instrument de musique à vent, de la famille des cornemuses (synonyme craba ou boudègue).
 Bodega, mot espagnol désignant un entrepôt, notamment pour élaborer et stocker le vin, auquel cas il peut se traduire par cave ou chai.
 Par extension :
 lieu où les participants aux ferias se rassemblent pour danser, discuter et boire.
 Bar, taverne, estaminet, bouiboui.
 Dans les pays hispanophones des Amériques, un bodega est une épicerie de proximité. En Amérique du Nord, il se retrouve en milieu urbain et est souvent tenu par des commerçants d'origine hispanique.
 Par extension du précédent, un bodegón est un genre de peinture hispanique ;
 La Bodega, un film muet hispano-français.

 le Bodega miwok, une langue miwok au Nord de la baie de San Francisco, en Californie (États-Unis) ;
 La Bodeguita del Medio, un bar-restaurant typique de La Havane (Cuba).

Toponyme 
 Bodega, une census-designated place de Californie ;
 Bodega Bay, une ville de Californie.

Notes et références